Europacupen i fotboll 1977/1978 vanns av regerande mästarna Liverpool, England då man i finalmatchen besegrade Club Brugge, Belgien med 1–0 i London den 10 maj 1978. Detta blev början på sex raka finaler som kom att sluta 1–0 efter 90 minuters spel, fem av dem vunna av ett lag från England.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1977/1978 på Uefas webbplats
 Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1977/1978
Fotbollssäsongen 1977/1978
1977 i Europa
1978 i Europa